Педан — українське прізвище.

Відомі носії  
 Педан Адольф Мелентійович (1936—1999) — український художник.
 Педан Олег Ігорович (1960—2020) — ляльковий майстер, аніматор, режисер.
 Педан Олександр Павлович (1977—2022) — майор Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Педан Олександр Сергійович (*1982) — український шоумен, телеведучий, резидент «Comedy Club Ukraine».
 Педан Ігор Вікторович — відомий український ломус що на міжнародній арені представляє Росію.

Примітки 

Українські прізвища